Romanico, relativo ai Romanici
 Romanico, relativo alla fase dell'arte e dell'architettura europea sviluppatasi a partire dalla fine del X sino al XII secolo
 Romanico fiorentino 
 Romanico lombardo
 Romanico pisano
 Romanico pugliese
 Romanico siciliano
 Romanico sardo
 Romanico, frazione del comune italiano di Transacqua

Pagine correlate
 Romanica

Altri progetti